Тиберій Ветурій Гракх Семпроніан (*Tiberius Veturius Gracchus Sempronianus, д/н —після 133 до н. е.) — монетар часів Римської республіки.

Життєпис 
Походив з патриціанського роду Ветуріїв. Син Тиберія Ветурія Гракха Семпроніана, авгура. Про молоді роки немає відомостей. У 137 році стає монетарієм (разом з Секстом Помпеєм). Вперше почав карбувати денарії, які відкрито присвячуються уславлению своєї родини. Реверс денарія Тиберія Ветурія зображує бранця зі свинею в руках, оточеного двома воїнами. Реверс повторює зображення перших римських золотих монет — статеров епохи Другої Пунічної війни- та водночас звертається до історії роду Ветурія. Денарій Ветурія став першою монетою, на якій богиню Рому на аверсі замінив інший бог — Марс.

В подальшому підтримував аграрні реформи свого родича Тиберія Семпронія Гракха. У 133 році до н. е. загинув разом з останнім під час заворушень.

Джерела 
 Рязанов В. В. Монеты и монетарии Римской республики

Померли 133 до н. е.
Монетарії
Ветурії
Семпронії
Убиті політики